Ženská dvouhra Istanbul Cupu 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská světová čtyřka Elina Svitolinová, která zvolila start na paralelně probíhajícím turnaji Porsche Tennis Grand Prix ve Stuttgartu.

Vítězkou se stala francouzská 122. hráčka žebříčku Pauline Parmentierová, jež ve finále zdolala slovinskou 75. ženu světové klasifikace Polonu Hercogovou po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí antukový. 32letá Parmentierová se do finále probojovala poprvé po deseti letech. Před příjezdem do Istanbulu vyhrála od ledna 2018 pouze dva zápasy ze sedmnácti odehraných utkání.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2018
Tenis v Turecku v roce 2018